Монасти́р свято́ї Кла́ри (, , ) — християнський монастир, названий на честь святої Клари Ассізької.

Новий монастир святої Клари
 Старий монастир святої Клари